Het seizoen 2008–2009 was het derde seizoen dat om het landskampioenschap van Montenegro in het voetbal werd gestreden.

FK Budućnost Podgorica trad aan als titelverdediger, maar moest die afstaan aan FK Mogren Budva dat onder leiding van trainer-coach Dejan Vukićević het eerste nationale kampioenschap uit de clubgeschiedenis in de wacht wist te slepen. Daardoor plaatste de club zich voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2009/10.

Het seizoen begon op 9 augustus 2008 en eindigde op 30 mei 2009, met een winterstop van acht weken. Alle teams speelden drie keer tegen elkaar. In de 198 gespeelde wedstrijden werd 480 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,42 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Fatos Bećiraj (FK Budućnost Podgorica) met 18 treffers.

Nieuwkomers dit seizoen waren FK Jezero Plav, in het seizoen 2007-2008 winnaar van de Druga Crnogorska Liga, en FK Jedinstvo. Die laatste club had promotie weten af te dwingen via de nacompetitie (play-offs promotie/degradatie), ten koste van FK Bokelj.

Beide clubs daalden na een seizoen alweer af naar de op een na hoogste divisie. FK Jedinstvo eindigde als twaalfde en laatste. Voor FK Jezero Plav viel het doek in de play-offs promotie/degradatie. Over twee duels ging de club ten onder tegen FK Mornar Bar.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde

Tweede ronde

FK Mornar Bar promoveert, FK Jezero degradeert.

Zie ook
Montenegrijns voetbalelftal in 2008
Montenegrijns voetbalelftal in 2009
Montenegrijnse voetbalbeker 2008/09

Montenegrijnse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2008/09